Ово је списак свих слова самогласника Међународне фонетске азбуке. Где самогласници се појављују у паровима, самогласник лево од тачке/булета (•) је нелабијализован самогласник, а самогласник десно од тачке/булета је лабијализован самогласник.

Табела самогласника

Шема самогласника

Види још 
 Списак сугласника
 Списак фонетских тема

 Табела